Stanišić si può riferire a:
Stanišić, abitato della municipalità di Sombor (Serbia)
Božidar Stanišić (1956) scrittore bosniaco-erzegovese
Saša Stanišić (1978) scrittore e poeta bosniaco-erzegovese